Важская Запань — посёлок в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Судромское». Расположен на территории Важского заказника - особо охраняемой природной территории.

География 
Посёлок расположен в 22 километрах на север от Вельска на федеральной автотрассе  «Холмогоры», на левом берегу реки Вага (приток Северной Двины). Ближайшие населённые пункты: на юго-западе деревня Пустыньга муниципального образования «Муравьёвское». Западнее посёлка расположен дачный посёлок.
 Часовой пояс

Население

Объекты культурного наследия 
Стоянка «Важская Запань-1» - Памятник археологии, Недатированная стоянка древнего человека, расположена в 400 метрах от посёлка. 
Стоянка «Важская Запань-2» - Памятник археологии, Недатированная стоянка древнего человека.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Судромское»